Уэстон или Вестон Парк ()

 Уэстон Парк (Стаффордшир) — загородное поместье в Стаффордшире, Англия.
 Уэстон Парк (Шеффилд) — парк в Шеффилде, Англия.
 Уэстон Парк (Канберра) — парк в Канберре, Австралия.